Christoph Bertschy, né le  au Mouret, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière en club 
Christoph Bertschy a fait ses débuts en Ligue nationale A en 2011 avec le CP Berne, avec qui il remporte le titre de champion de Suisse en 2013 et la Coupe de Suisse en 2015. Auparavant, il a fait ses classes de juniors dans le club bernois et au HC Fribourg-Gottéron, son club formateur.

Il est repêché au , en  au total, par le Wild du Minnesota de la LNH en 2012.

Le 27 avril 2018, après trois saisons à naviguer entre la LNH et la LAH, il quitte l'Amérique du Nord. Le Lausanne HC annonce son arrivée pour la saison 2018-2019 avec un contrat de quatre ans.

Carrière internationale 
Il représente la Suisse au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
 Champion de Suisse en 2013 avec le CP Berne
 Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2015 avec le CP Berne

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 ||CP Berne -20 || Juniors Élites A || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 ||CP Berne -20 || Juniors Élites A || 36 || 16 || 16 || 32 || 34 || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || -
|-
|2011-2012 || CP Berne || LNA || 31 || 8 || 8 || 16 || 10 || +4 || 17 || 1 || 1 || 2 || 8 || 0
|-
|2011-2012|| CP Berne -20 || Juniors Élites A || 13 || 7 || 15 || 22 || 22|| - || - || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || CP Berne || LNA || 41 || 4 || 2 || 6 || 18 || +1 || 20 || 2 || 1 || 3 || 2 || -2
|-
|2012-2013|| CP Berne -20 || Juniors Élites A || 2 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 ||CP Berne || LNA || 37 || 6 || 8 || 14 || 10 || -9 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4 || -1
|-
|2014-2015 ||CP Berne || LNA || 44 || 14 || 16 || 30 || 26 || +14 || 7 || 1 || 2 || 3 || 0 || -3
|-
|2015-2016 || Wild de l'Iowa || LAH || 72 || 11 || 24 || 35 || 46 || -8 || - || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Wild du Minnesota || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Wild de l'Iowa || LAH || 67 || 11 || 13 || 24 || 30 || -5 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || Wild du Minnesota || LNH || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 || 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Wild de l'Iowa || LAH || 45 || 8 || 9 || 14 || 40 || +3 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Wild du Minnesota || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || +1|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Devils de Binghamton || LAH || 26 || 6 || 12 || 18 || 10 || -9 || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || Lausanne HC || NL || 50 || 15 || 18  || 33 || 22 || +22 || 12  || 3 ||  4||  7|| 16 || + 4
|-
|2019-2020 || Lausanne HC || NL || 50 || 16 || 18 || 34 || 40 || +12 || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Lausanne HC || NL || 51 || 23 || 17 || 40 || 34 || +21 || 6|| 1|| 0|| 1|| 4|| 0
|-
| 2021-2022|| Lausanne HC || NL ||  || 

|2011|| -18 ans||CM -18 ans||6||1||0||1||12||
|-
|2012|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||2||2||4||4||
|-
|2012||CP Berne||Trophée européen||7||1||2||3||2||Phase de groupe
|-
|2013|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||3||2||5||8||
|-
|2013||CP Berne||Trophée européen||8||0||2||2||18||Phase de groupe
|-
|2014-2015||CP Berne||CHL||6||1||0||1||10||Phase de groupe
|-
|2014-2015||CP Berne||Coupe de Suisse||5||2||3||5||2||Vainqueur
|-
|2018-2019||Lausanne HC||Coupe de Suisse||2||3||0||3||0||1/8 finale
|-
|2019|| Suisse ||CM||8||0||2||2||6||
|-
|2019-2020||Lausanne HC||CHL||10||3||5||8||0||1/4 finale
|-
|2019-2020||Lausanne HC||Coupe de Suisse||2||0||1||1||0||1/8 finale
|-
|2020-2021||Lausanne HC||Coupe de Suisse||3||1||0||1||4||1/4 finale
|-
|2021|| Suisse ||CM||8||3||4||7||4||
|-

Notes et références

Notes

Références 

  

Naissance en avril 1994
Naissance dans le district de la Sarine
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif fribourgeois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur du Lausanne HC
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022